Суперкубок Европы 1987 () — 13-й розыгрыш  Суперкубка Европы. Прошёл между победителем Кубка европейских чемпионов португальским Порту и победителем Кубка обладателей кубков нидерландским Аяксом. Дуэль завершилась со счётом 2:0 по сумме двух матчей в пользу Порту.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1986/1987
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1986/1987

Ссылки 
 Отчёт from UEFA
 Отчёт from RSSSF

Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Суперкубок УЕФА